Outside the Law (1920), film van Tod Browning
 Outside the Law (1930), film van Tod Browning
 Outside the Law (1937), Argentijnse film
 Outside the Law (1956), een Amerikaanse misdaadfilm
 Outside the Law (2002), film van Jorge Montesi
 Outside the Law (2009), documentairefilm
 Hors-la-loi, Engels: Outside the Law, film van Rachid Bouchareb